«По секрету всему свету» — советский двухсерийный художественный телевизионный цветной фильм, снятый на киностудии «Беларусьфильм» в 1976 году и по мотивам «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского.

Фильм создан по заказу Государственного Комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию.

Сюжет

Первая серия

Секрет первый 
Включает 5 рассказов:
 «Синий кинжал» (1964);
 «Главные реки» (1965);
 «Тиха украинская ночь…» (1966);
 «Что я люблю» (1960);
 «Что любит Мишка» (1965).

Денис Кораблёв должен рассчитаться с Лёвкой Буриным за то, что тот ударил его пеналом по голове. Но рассказы Лёвки о вещах, которые Денис любит, и подаренная Дениске гильза для телескопа смягчили злость, и они расстались добрыми друзьями.

Секрет второй 
Включает 3 рассказа:
 «Здоровая мысль» (1968);
 «Куриный бульон» (1964);
 «Старый Мореход» (1962).

Мамина знакомая Марья Петровна обещала Денису взять его на дачу, но не сдержала своё слово. Пытаясь примириться с обиженным мальчиком, она не нашла ничего лучше, как повторить обман, обещая на этот раз настоящую будённовскую саблю.

Вторая серия

Секрет третий 
Включает 3 рассказа:
 «Заколдованная буква» (1964);
 «Фантомас» (1968);
 «На Садовой большое движение» (1964).

Ваня Дыхов построил самый настоящий двухместный велосипед. Ему помогали все ребята, но больше всех Денис. Вдвоём с Ваней они и поехали опробовать машину. Когда они отдыхали в парке, к ним подошёл незнакомый парень старше их и попросил велосипед якобы для поездки в аптеку за лекарством для тяжело больной бабушки. Ребята хотели съездить сами, но парень настоял на своём, уверяя, что ездить на велосипеде по проспекту очень опасно, а они ещё недостаточно взрослые.

В конце концов Ваня и Денис согласились. Они ждали его до самого вечера, пока не поняли, что ждут напрасно. Ваня догадался, что парень их обманул и украл велосипед, а Денис ничего не понял и искренне беспокоился за судьбу вора: «Ведь на проспекте такое движение…». По сценарию тот действительно попал в аварию.

Секрет четвёртый 
Включает 3 рассказа:
 «Поют колёса — тра-та-та» (1964);
 «Рабочие дробят камень» (1972);
 «Человек с голубым лицом» (1961).

Денис с папой поехали на выходные в деревню, куда их давно звал папин друг, дядя Саша. У него было важное дело, и он попросил Виктора Кораблёва сесть за руль. На просёлочной дороге под колёса их машины выскочила девочка, и папа Дениса, не раздумывая, резко вывернул руль. Машина перевернулась, но дядя Саша и Денис отделались ушибами. Папа сломал руку, но был очень рад тому, что девочка осталась невредимой.

В фильме снимались

В главных ролях 
 Владимир Станкевич — Дениска Кораблёв
 Алексей Сазонов — Мишка Слонов
 Георгий Белов — Лёвка Бурин
 Александр Леньков — Виктор Кораблёв, папа Дениса
 Валентина Теличкина — Ася Кораблёва, мама Дениса
 Александра Климова — Раиса Ивановна, учительница литературы
 Регина Корохова — Марья Петровна, подруга мамы Дениса
 Борис Гитин — дядя Саша, друг папы Дениса
 Аркадий Трусов — дядя Паша, дворник
 Саша Шерстобаев — Ваня Дыхов

В ролях

1 серия 
 Фёдор Никитин — Сергей Петрович Колоколов (он же «Кол»)
 Лия Ахеджакова — Елизавета Николаевна, учительница географии, которая учила анализировать стихи с точки зрения географической науки
 Анатолий Столбов — Сергей Степанович (постоянно беспокоился за свой жёлтенький «Москвич», стоящий во дворе)

2 серия 
 Сергей Беляк — похититель велосипеда

В эпизодах

1 серия 
 Ростислав Шмырёв — директор школы
 Александр Беспалый — сотрудник «Горгаза»
 Владимир Сичкарь — водитель аварийной машины
 Георгий Ручимский — Борис Сергеевич, учитель пения
 Мария Зинкевич — 1-я общественница
 Маргарита Громова — 2-я общественница
 Андрей Вертель — Алексеев, одноклассник Дениса Кораблёва
 Виталий Андриянкин — одноклассник Дениса
 Юлия Широкопытова — одноклассница
 Елена Суркова
 Гера Миттер
 Ваня Павлов

2 серия 
 Анатолий Кузнецов — лесничий, попутчик с малиной
 Александр Гай — Николай Иванович, бульдозерист
 Александра Зимина — бабушка Костика, которая была разыграна «Фантомасом» с газовой плитой
 Нина Розанцева — бульдозеристка
 Владимир Грицевский — милиционер
 Нинель Жуковская — врач скорой помощи
 Виталий Розстальный — Гриша, рабочий на стройке с отбойным молотком
 Светлана Турова
 Татьяна Маровская
 Андрей Палош
 Александр Миляев - Федька, капитан сельских футболистов, под
говорил Дениску прыгать с вышки. После сам упал в воду. 

 Виктор Абабурко
 Сергей Лазаренко — ''вратарь Костя, которому никто не мог забить гол до приезда Дениски

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Денис Драгунский
 Режиссёры-постановщики:
 Игорь Добролюбов
 Юрий Оксанченко
 Владислав Попов
 Дмитрий Михлеев
 Виталий Каневский
 Операторы-постановщики: Александр Бетев, Станислав Смирнов
 Композитор: Владимир Шаинский
 Текст песен: Михаил Танич
 Художник-постановщик: Юрий Булычёв, Владимир Гавриков
 Звукооператор: И. Аксёненко, П. Дроздов
 Режиссёр: И. Яницкая
 Государственный симфонический оркестр кинематографии
 Дирижёр: Георгий Гаранян
 Большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио
 Художественный руководитель: Виктор Попов
 Солисты: Дима Викторов, Дима Голов
 Художник по костюмам: Г. Юсис
 Художник-гримёр: И. Немов, Б. Михлина
 Монтажёры: Е. Сватко, Н. Потупчик
 Редактор: В. Гончарова
 Ассистент режиссёра: А. Марачевская
 Ассистенты оператора: А. Калашников, Н.Зуев
 Ассистент художника: В. Шнаревич
 Директор: Н. Базилевская

Съёмки 
Фильм снимался в минской школе 115 с музыкально-хоровым уклоном. Съемки эпизода, когда Мишка рассказывает Денису о том, что он любит и когда Лёвка дарит Денису гильзу снимались в минской школе 122. «Съемки фильма длились целый год. Это было лучшее время моего детства», вспоминает Георгий Белов, исполнитель роли Лёвки Бурина: «Ассистенты приходили в школу и снимали меня с уроков, это было такое счастье!». «Жора, он же Лёвка, был самым маленьким актёром на площадке и самым чудным. Он заикался, произнося свой текст, а на озвучке, ко всеобщему удивлению, „попадал“ в свои заикания».

Релиз на видео 
В 1980-е годы в СССР фильм выпущен на видеокассетах VHS изданием «Видеопрограмма Госкино СССР». В России с 1994 года выпущен на VHS изданием «Мастер Тэйп».

Песни 
 «По секрету всему свету» — БДХ ЦТ и ВР, солист Дима Викторов
 «Когда мои друзья со мной» — БДХ ЦТ и ВР, солист Дима Голов
 «На дальней станции сойду» — Геннадий Белов

Слова Михаила Танича, музыка Владимира Шаинского.

См. также 
 Удивительные приключения Дениса Кораблёва

Примечания

Ссылки 

Телефильмы СССР по алфавиту
Телефильмы СССР 1976 года
Телефильмы студии «Беларусьфильм»
Телефильмы, снятые по заказу Гостелерадио СССР
Детские телефильмы СССР
Телефильмы на русском языке
Фильмы Игоря Добролюбова
Фильмы Дмитрия Михлеева
Фильмы Виталия Каневского
Экранизации произведений Виктора Драгунского